Mathias Mezler (wł. Mateusz Górny) − filmowiec niezależny.

Absolwent kulturoznawstwa na WSNHiD w Poznaniu. Filmem interesuje się od czasu, gdy jego matka rozpoczęła pracę w wypożyczalni kaset wideo. W tamtym okresie fascynował się głównie kinem klasy B. W dzieciństwie oglądał tyle filmów, że wreszcie jego odtwarzacz odmówił posłuszeństwa i musiał przenieść się do sali kinowej.

Na początku szkoły średniej działalność filmoznawcza przestała mu wystarczać, dlatego nakręcił swój pierwszy film pt. "Chłopaki nie palą" traktujący o polskich emigrantach w USA (film powstał w Polsce i USA). Kolejne filmy to "Przesłuchanie Norwida" (trzecia nagroda na kameralnym festiwalu szkół średnich) oraz dramat o młodzieży z blokowiska "Czarno-białe dni", po którym przekonał się, co go na serio interesuje w kinie. 

Thrillero-horrory "Ty nie żyjesz!", "Freshman" i "Stworzenie (film)" to powrót do gatunków, które masowo oglądał na wideo w dzieciństwie. Ten ostatni powstał na podstawie opowiadania Grahama Mastertona - pisarz widział film i oficjalnie na papierze dał mu zielone światło - Mathias był jednym ze współautorów obok pani reżyser Magdaleny Gendery. Film "Uciec stąd" (2005) prezentowano w konkursie kina niezależnego podczas XXX Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym samym roku powstała etiuda pt. "Berlin" będąca luźną kontynuacją motywu emigracji zawartego w "Uciec stąd". "Berlin" został wyróżniony m.in. przez TVP 2 w konkursie Dolina Kreatywna oraz podczas Jugendmedien Festival Berlin 2006. Mathias jest także autorem klipów "Jak żyjesz" oraz "Przerwa w oddechu" poznańskiej hip hopowej grupy AIFAM.  

Ostatnie jego filmy to "OFF" oraz "Wszystko, co najlepsze", film w którym tym razem pierwsze skrzypce grają kobiety. Mezler pracuje również jako montażysta filmów innych autorów ("Monari", 2009, "Transandino", 2011). Twórca "Studia Reportażu" w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej. Aktualnie pracuje w Telewizji Polsat jako operator kamery. 

Przyszłość wiąże, oprócz filmów, także z działalnością akademicką i pisarską. Jest autorem kontrowersyjnego manifestu polskiego kina niezależnego. Na swoim koncie ma prezentacje swojej twórczości w telewizji lokalnej, Kino Polska oraz TVP Kultura.

Wybrana filmografia 
 Chłopaki nie palą, 2001
 Czarno-białe dni, 2004
 Ty nie żyjesz!, 2004
 Freshman, 2004
 Uciec stąd, 2005
 Berlin, 2006
 Off, 2006
 Wszystko, co najlepsze 2007
 De facto 2012

Linki zewnętrzne 
 z bazy filmpolski.pl
 Manifest Mathiasa Mezlera

Polscy reżyserzy filmowi
Polscy filmowcy niezależni